D1006 (Isère), een departementale weg in het Franse departement Isère
 D1006 (Savoie), een departementale weg in het Franse departement Savoie